Грстка () — чешская фамилия. Известные носители:

 Грстка, Антонин (род. 1908) — чехословацкий гребец.
 Грстка, Якуб (род. 1990) — чешский гандболист.